

Geografia
Italia
 Serri – comune della provincia del Sud Sardegna

Persone 
 Eddy Serri – ciclista italiano
 Maria Teresa Serri – religiosa italiana
 Mirella Serri – saggista e giornalista italiano
 Rino Serri – politico italiano